, ou parfois simplement Sakura, est une chanson populaire traditionnelle japonaise.

D'auteur inconnu, elle est apparue pendant l'époque d'Edo (1603-1868). La chanson est devenue populaire depuis l'ère Meiji (1868-1912), grâce à un arrangement pour le koto, vers la fin des années 1880. Les premières paroles ont été créées en 1941. En 2007, l'agence pour les Affaires culturelles a classé l'œuvre parmi les  chansons du Japon.

Paroles 
Il existe deux versions des paroles de la chanson, constituées chacune d'un couplet différent.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Gamme pentatonique

Liens externes 

 Enregistrement MP3 de Sakura, Sakura, accompagné des paroles japonaises avec un couplet supplémentaire, une traduction en langue anglaise et la partition.

Chanson japonaise
Chant traditionnel

de:Japanische Kirschblüte#Das Sakura-Lied